Kerprovost (« Le village de  ») est un toponyme breton.

 Les dolmens de Kerprovost sont deux dolmens situés à Belz, dans le Morbihan.
 Notre-Dame des Neiges de Kerprovost est une chapelle du début du , située sur la route communale reliant Plouëc-du-Trieux à Squiffiec, dans les Côtes-d'Armor.